У́лица Васи́лия Ботылёва — улица на западе Москвы в ЗАО, в посёлке Рублёво, районе Кунцево.

Происхождение названия 
Улица названа в 1973 году в честь Василия Андреевича Ботылёва (1915—1970), командира батальона морской пехоты, Героя Советского Союза.

Расположение 
Улица Василия Ботылёва проходит по всей территории Рублёва, начиная от Рублёвского шоссе и заканчивая Новорижским шоссе.

Почтовое и телеграфное обслуживание 
Улицу Василия Ботылёва, как и весь посёлок Рублёво обслуживает почтовое отделение № 121500, Г-500.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1 — Сбербанк России; Рублёвская станция водоподготовки.
 № 1, с. 48 — Строительная компания.
 № 17 — Окос-М.
 № 31 — МГППУ, Факультет иностранных языков; Центр Психолого-Педагогической реабилитации и Коррекции Рублёво ГБОУ.
 № 33 — Булочная-кондитерская; Куры-гриль.
 № 41 — ГБУ ФК «Строгино» Москомспорта
 № 43 — Шоу-театр «Ростовые куклы»; Дом культуры Рублёво.

По чётной стороне:
 № 12 — Инвестиционная энерго-сервисная компания.

Примечания

Ссылки 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 Организации, обслуживающие улицу Василия Ботылева.
 Улицы Москвы: улица Василия Ботылева.
 Кунцево

Улицы Москвы, названные в честь людей